Ez a szócikk tartalmazza a 2016-os Australian Open női páros mérkőzéseit.

A címvédő a Bethanie Mattek-Sands–Lucie Šafářová-páros volt. 2016-ban Šafářová betegség miatt nem indult a tornán, Mattek-Sands párospartnere Sabine Lisicki lett.

A győzelmet az első kiemelt Martina Hingis–Szánija Mirza páros szerezte meg, miután a döntőben 7–6(1), 6–3 arányban legyőzték a ceh Andrea Hlaváčková–Lucie Hradecká párost. Martina Hingisnek ez volt női párosban az ötödik győzelme az Australian Openen, egyúttal a huszonegyedik Grand Slam tornagyőzelme az egyes és vegyes páros győzelmeket is beszámítva. Szánija Mirza első Australian Open, összességében a hatodik Grand Slam-tornagyőzelmét aratta.

Kiemeltek
 ' Martina Hingis /  Szánija Mirza (Győztes)  Csan Hao-csing /  Csan Jung-zsan (negyeddöntő)  Caroline Garcia /  Kristina Mladenovic (harmadik kör)  Babos Tímea /  Katarina Srebotnik (második kör)  Anasztaszija Pavljucsenkova /  Jelena Vesznyina (harmadik kör)  Raquel Atawo /  Abigail Spears (második kör)  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (Döntősök)  Lara Arruabarrena Vecino /  Andreja Klepač (első kör)  Irina-Camelia Begu /  Monica Niculescu (első kör)  Anabel Medina Garrigues /  Arantxa Parra Santonja (harmadik kör)  Jaroszlava Svedova /  Samantha Stosur (második kör)  Anna-Lena Grönefeld /  Coco Vandeweghe (negyeddöntő)  Julia Görges /  Karolína Plíšková (elődöntő)  Kiki Bertens /  Johanna Larsson (első kör)  Hszü Ji-fan /  Cseng Szaj-szaj (elődöntő)  Gabriela Dabrowski /  Alicja Rosolska (első kör)''

Főtábla

Döntők

Felső ág

Első szakasz

Második szakasz

Alsó ág

Harmadik szakasz

Negyedik szakasz

Jegyzetek

Források
 Sorsolási tábla 

N2